«Отдельная жизнь» () — детективный фильм режиссёра Дэвида Мэддена. Также встречается под названием «Телохранитель по найму». Мировая премьера — 8 сентября 1995 года.

Сюжет 
Бывший полицейский Том Бекуит после того, как его жена покончила жизнь самоубийством, решил стать психиатром. Однажды его преподавательница Лорен Портер, обращается к нему с очень странной просьбой. Она хочет, чтобы он проследил за ней и заснял на видеокамеру. В результате этой слежки выясняется, что у Лорен раздвоение личности, вызванное тяжёлой душевной травмой, нанесённой ей ещё в детстве. Узнав, что речь идёт об убийстве, совершённом, как считает Лорен, её вторым «я», Том вспоминает былые навыки и начинает собственное расследование…

В ролях 
 Джеймс Белуши — Том Бекуит
 Линда Хэмилтон — Лорен Портер
 Вера Майлз — Рут Голдин
 Элизабет Мосс — Ронни Беквит
 Дрю Снайдер — Роберт Портер

Источники

Ссылки 
 
 
 
 

Детективные фильмы США